Die Liste der DFB-Pokal-Endspiele enthält alle Finalbegegnungen seit Einführung des Wettbewerbs als Tschammerpokal im Jahr 1935.

Die Endspiele um den DFB-Pokal werden in der Regel zu Ende jeder deutschen Fußballsaison ausgetragen. In einigen Fällen (1970 und 1974) fanden die Endspiele auf Grund der in diesen Jahren stattfindenden Fußballweltmeisterschaften zu Beginn der Folgesaison statt. Der genaue Termin änderte sich über die Jahre immer wieder. Bis 1984 fanden die Finals an wechselnden Orten statt, meist in Frankfurt am Main, Stuttgart, Hannover oder Düsseldorf.

Seit 1985 ist das Olympiastadion in Berlin fester Austragungsort der Endspiele. Der Fangesang „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ ist mittlerweile zu einem geflügelten Wort im deutschen Fußball geworden. Der Mietvertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und dem Land Berlin wurde mehrfach verlängert und läuft aktuell bis 2025.

Nach Einführung des DFB-Pokal der Frauen 1981 wurden bis 2009, mit einer Ausnahme 1983, deren Endspiele unmittelbar vor dem der Männer im gleichen Stadion (ab 1985 im Berliner Olympiastadion) ausgetragen.

Bisher gab es erst ein reines Stadtderby im Pokalfinale: 1983 spielte der 1. FC und der SC Fortuna, beide aus Köln, im Endspiel gegeneinander. Passenderweise fand dieses auch in Köln statt. Im Jahre 1977 gab es zwei Endspiele, nachdem das reguläre Finale in Hannover ohne Sieger blieb und ein Wiederholungsspiel zwei Tage später an gleicher Stätte angesetzt wurde.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Austragungsorte 
Stand: nach Pokal-Endspiel 2022

Das Endspiel des Pokalwettbewerbs 1976/77 in Hannover endete unentschieden, so dass ein Wiederholungsspiel – ebenfalls in Hannover – angesetzt wurde. Somit kommt Hannover auf neun Endspielansetzungen in acht Spielzeiten.

Weblinks 
 DFB-Pokal – Website des DFB

Einzelnachweise 

!Endspiele
Dfbpokal